Финка Санта Роса има више значења:

 Финка Санта Роса (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Финка Санта Роса (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику